

Architettura 
 Peschiera – vasca di raccolta delle acque

Geografia

Croazia 
 Peschiera – isola della costa dalmata

Italia 
 Peschiera Borromeo – comune della provincia di Milano
 Peschiera del Garda – comune della provincia di Verona
 Peschiera Maraglio – frazione di Monte Isola in provincia di Brescia
 Peschiera – unica frazione (nonché moderna sede comunale) di Craco, in provincia di Matera
 Peschiera – zona residenziale di Duino Aurisina in provincia di Trieste tra il Villaggio del Pescatore e San Giovanni di Duino

Idrografia 
 Peschiera – breve fiume della provincia di Rieti, affluente di sinistra del Velino
 Sorgenti del fiume Peschiera – Cittaducale (RI)
 Acquedotto del Peschiera-Capore – acquedotto che sfrutta l'acqua delle sorgenti ed alimenta la città di Roma

Pagine correlate 

 Pescheria